Der Bankhai United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Ban Khai in der Provinz Rayong, der in der Thai League 3 (Eastern Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2012 gegründet. Seit 2016 spielt der Verein viertklassig. 2016 spielte der Verein in der Thai Division 3, Eastern Region. In diesem Jahr wurde der Verein Meister der Region. Mit Einführung der Ligareform 2017 wurde der Verein der Thai League 4, Region East, zugeteilt. Im ersten Jahr in der Thai League 4 erreichte man einen sechsten Platz. Ein Jahr später wurde man Meister. Der Aufstieg gelang jedoch nicht, da man in der Gruppenphase der Aufstiegsrunde nur einen dritten Platz belegte.

Vereinserfolge 
 Thai Division 3 – East 2016
 Thai League 4 – East: 2018, 2019

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Wai Krong Stadium in Rayong aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 1362 Zuschauern.

Spielstätten seit 2017

Aktueller Kader
Stand: 2. Februar 2023

Trainer seit 2019

Saisonplatzierung

Torschützen seit 2016

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Bankhai United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Bankhai United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Bankhai United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Bangkhai United, FC
Provinz Rayong
Gegründet 2012